Harry Edwards est le nom de :
 Harry Edwards (1887-1952), un réalisateur, scénariste et acteur canadien
 Harry Edwards (1942-), un sociologue américain